Mit dem Begriff Collasuyo wird bezeichnet:
 Ullachapi Segundo – die frühere Ortschaft Collasuyo in der Provinz Camacho in Bolivien
 Kanton Collasuyo – der Kanton Collasuyo in der Provinz Camacho in Bolivien
 Collasuyo – der Südteil des Inka-Reiches Tawantinsuyu (siehe Inkareich)